Districtul (în slovacă: okres) este o unitate administrativă a Slovaciei, inferior regiunilor și superior comunelor.

Câteva districte formează o regiune (în slovacă "kraj"), iar districtul la rândul său e format din câteva comune (în slovacă "obec").

În prezent Slovacia are 79 de districte, capitala Bratislava fiind divizată în 5 districte și orașul Košice în 4 districte. Districtele sunt denumite după cel mai mare oraș din district.

Lista districtelor

Legături externe

Urban and municipal statistics 
Slovacia
Districte
 Lista